De Football League Cup 1995/96, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 36ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 15 augustus 1995 en eindigde op zondag 24 maart 1996 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1995/96
Finale League Cup 1996
Engels voetbalkampioenschap 1995/96

Bekervoetbal 1995/96
1996